Villamandos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamandos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villamandos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar